Júlio César Rocha Costa, mais conhecido como Júlio César (Rio de Janeiro, 12 de maio de 1980), é um futebolista brasileiro que atua como Volante. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Júlio César iniciou sua carreira profissional no  do Rio de Janeiro em 2002. Já no ano seguinte, seguiu para o Japão para atuar no . Voltou em 2004 para a .

Passou ainda por , , , ,  e , aonde teve participação no elenco que levou o Norusca de volta à elite do futebol paulista chegando ao vice campeonato da Série A2.

Ainda no ano de 2010, Júlico César foi anunciado como reforço do , mas foi dispensado 5 mêses depois devido a problemas disciplinares extra-campo.

Escândalo 
Em 2010, quando Júlio César atuava pelo , o atleta foi acusado de praticar gestos obscenos em frente a um colégio da cidade. O jogador foi flagrado por um policial no interior de seu carro com o zíper da calça aberto. Foi detido imediatamente e levado à delegacia para responder a um termo circunstanciado.

Segundo denúncias de moradores das redondezas, era a quarta vez que eles avistaram Júlio praticando tais atos em frente ao colégio. Após este escândalo, o  dispensou o atleta sem esperar o desfecho das investigações.

Ligações externas 
 
 
 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas da Associação Atlética Portuguesa
Futebolistas da Associação Desportiva São Caetano
Futebolistas do Esporte Clube Juventude
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Futebolistas da Sociedade Esportiva do Gama
Futebolistas do Mogi Mirim Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Noroeste
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube